Stinson Voyager ist der Name folgender Flugzeuge von Stinson Aircraft:

 Stinson 105
 Stinson 108